Юфит — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Юфит, Анатолий Зиновьевич (1925—1978) — театровед.
 Юфит, Евгений Георгиевич (1961—2016) — российский кинорежиссёр и сценарист, художник-некрореалист, фотограф.
 Юфит, Матильда Иосифовна (1909—1993) — советская писательница и переводчица.
 Юфит, Самуил Наумович (1902 — не ранее 1947) — советский хозяйственный и государственный деятель, первый секретарь Ойротской автономной области.